Agapow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Agapow (1855–1912), russischer General 
 Boris Nikolajewitsch Agapow (* 1946), russischer Politiker und Generalleutnant 
 Gennadi Michailowitsch Agapow (1933–1999), sowjetisch-russischer Leichtathlet 
 Ilja Nikolajewitsch Agapow (* 2001), russischer Fußballspieler
 Iwan Walerjewitsch Agapow (* 1965), russischer Schauspieler 
 Witali Iwanowitsch Agapow (1927–2014), sowjetisch-russischer Diplomat